Scharnhorst est le nom de la famille Scharnhorst ou von Scharnhorst, qui compte plusieurs personnalités, et qui a donné son nom à des navires et à d'autres noms dérivés.

Patronyme 

 Gerhard von Scharnhorst (1755–1813), général prussien.

Toponyme 
 Scharnhorst, commune de l'arrondissement de Celle, en Basse-Saxe (Allemagne).

Navires 
Scharnhorst, en l'honneur du général, est aussi le nom de plusieurs navires :
 Le , croiseur prussien de la Première Guerre mondiale, et qui a donné son nom à la .
 Le SS Scharnhorst, un paquebot de la Norddeutscher Lloyd lancé en 1934 et réquisitionné en 1942 par marine impériale japonaise. Renommé Shinyo, il est coulé par un sous-marin en 1944.
 Le Scharnhorst, croiseur de bataille allemand de la Seconde Guerre mondiale, navire de tête de la .

Autres 
 Effet Scharnhorst, effet hypothétique en physique quantique, du nom du physicien allemand Klaus Scharnhorst.
Homonymie de bateaux